DeLuise ist der Name folgender Personen:
 Carol DeLuise (1935–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 David DeLuise (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Dom DeLuise (1933–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael DeLuise (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Peter DeLuise (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Regisseur

Deluise ist:
 (84012) Deluise, ein Asteroid